David Bergeaud, né en 1968 à Paris, également connu sous le nom « KOR », est un compositeur de musique de jeux vidéo, films et télévision, mais également un réalisateur artistique et instrumentiste. Bergeaud est connu pour avoir composé les bandes sonores de la série de jeux vidéo de Sony Ratchet and Clank et les séries télévisées Strong Medicine et The Outer Limits, ainsi que le long métrage documentaire Kurt & Courtney.

David Bergeaud a participé à de nombreux projets acclamés par la critique et dirigés par des réalisateurs renommés tels que Steven Spielberg (Earth 2), Ang Lee (Lust, Caution), Bob Zemekis (Death Becomes Her), Barry Josephson (Secret Agent Man), Walter Salles (The Motorcycle Diaries), Jane Campion (In the Cut), Alejandro González Iñárritu (21 Grams), Barry Levinson (Sphere), Mike Figgis (Miss Julie), Roman Polanski (The Pianist), George Miller (Lorenzo's Oil), Curtis Hanson (River Wild), Bill Brillstein (C-16: FBI) Brad Grey (C-16: FBI) and Raffaella De Laurentiis (Dragon: The Bruce Lee Story, Vanishing Son).

Biographie 
David Bergeaud est né à Paris. Son père, metteur en scène/chorégraphe et sa mère Christine Nerac, chanteuse, l'ont élevé pendant une longue tournée à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de l'est. David a débuté son éducation musicale dès l'âge de 5 ans et, après 10 ans d'études privées et en conservatoire, a décidé de déménager à Los Angeles afin d'explorer les genres du jazz et de la musique électronique actuelle.

Il est approché par Ted Price, le président d'Insomniac Games, ce qui lui permet de travailler sur sa première bande-son vidéoludique pour le jeu Disruptor.

Œuvre 
David Bergeaud est un compositeur touche-à-tout, tant au niveau des types de médias (jeux vidéo, cinéma, séries télévisées et documentaires) que des instruments utilisés. Il possède en effet plus de 200 instruments provenant de ses nombreux voyages qu'il utilise pour ses créations.

Ses œuvres ont bénéficié de ces nombreux choix d'instruments afin de leur apporter des couleurs ou des références culturelles spécifiques. La fusion de différents genres fait d'ailleurs partie intégrante de sa musique, avec notamment des mélanges de musique orchestrale, électronique et de rock dans Ratchet and Clank.

David travaille également en tant que réalisateur sous les pseudonyme « KOR » avec de nombreux artistes, y compris sa femme Renfey. Il joue de la guitare et du synthétiseur lors de concerts et participe régulièrement à la composition de la musique d'autres artistes.

Inspirations 
Les genres musicaux ayant inspiré Bergeaud sont nombreux, allant de l’Europe (avec la musique dite "classique" ) à l’Amérique (avec le rock et le jazz) en passant par plus de 40 pays du monde entier. En outre, les nouvelles technologies ainsi que la musique électronique ont selon lui joué un rôle très important dans le renouvellement de la composition musicale.

Parmi les personnes l'ayant inspiré, on peut citer Michael Giacchino, sa propre femme Renfey, ainsi que Niels Bye Nielsen. Ce dernier a d'ailleurs beaucoup contribué à la musique de Ratchet & Clank.

Discographie

Jeux vidéo 

 Disruptor (1996)
 Running Wild (1998)
 Ratchet and Clank (2002)
 Ratchet and Clank 2 (2003)
 Ratchet and Clank 3 (2004)
 Ratchet: Gladiator (2005)
 Resistance: Fall of Man (2006)
 Ratchet and Clank : La taille, ça compte (2007)
 Ratchet and Clank : Opération Destruction (2007)
 Secret Agent Clank (2008)
 Ratchet and Clank : Quest for Booty (2008)
 Medieval Moves: Deadmund's Quest (2011)
 PlayStation Move Heroes (2011)
 Sports Champions 2 (2012)
 WARMACHINE: Tactics (2014)

Cinéma 

 Savage Harbor (1987)
 The Unnamable (1988)
 Twice Dead (1988)
 Street Soldiers (1990)
 The Unnamable II: The Statement of Randolph Carter (1993)
 College Kickboxers (1992)
 Vanishing Son (1994)
 Midnight Run for Your Life (1994)
 Another Midnight Run (1994)
 Donor Unknown (1995)
 Kinda Cute for a White Boy... (1996)
 Psycho Sushi (1997)
 Prince Valiant (1997)
 Sins of the Mind (1997)
 On the 2nd Day of Christmas (1997)
 Via Satellite (1998)
 Mr. Headmistress (1998)
 Wrongfully Accused (1998)
 Brookfield (1999)
 All You Need (2001)
 The Badge (2002)
 Hangman's Curse (2003)
 Set Point (2004)
 Anonymous Rex (2004)
 Dame sobh (2005)
 Thr3e (2006)
 The Visitation (2006)
 Will-Endowed (2008)
 Iranian Chronicles (2008)

Séries télévisées 

 Earth 2 (1994)
 The Outer Limits (1995)
 C-16: FBI (1997)
 FreakyLinks (2000)
 Secret Agent Man (2000)
 Strong Medicine (2000)
 Tales from the Neverending Story (2001)
 FreakyLinks (2001)
 The D.A. (2004)
 Bollywood Hero (2009)

Documentaires 

 Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer (1992)
 Tracking Down Maggie (1994)
 Heidi Fleiss: Hollywood Madam (1996)
 Kurt & Courtney (1998)
 The Spider Wrangler: The Spiders of Hangman's Curse (2004)
 Frank Peretti: From Page to Screen (2004)
 The Glass House (2009)
 American Coup (2010)

Réception 
David Bergeaud est nominé et récompensé lors des BMI Film Music Awards en 2003 et 2004 pour la bande-son de la série télévisée Strong Medicine.

Notes et références

Liens externes 

 "Œuvres et contributions", data.bnf.fr.
 "Site officiel de David Bergeaud", bergeaud.com.

Naissance en 1968